Rhipogonum är ett släkte av enhjärtbladiga växter. Rhipogonum ingår i familjen Rhipogonaceae.

Rhipogonum är enda släktet i familjen Rhipogonaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Liljeordningen
Rhipogonum